Канзас — штат в США. Также может означать:

Топонимы США 
Населённые пункты
  — городок в Алабаме.
  — деревня в Иллинойсе.
  — статистически обособленная местность в Огайо.
  — городок в Оклахоме.
Прочие топонимы
 Канзас — река в Канзасе.
 Территория Канзас — инкорпорированная организованная территория США, существовавшая с 30 мая 1854 года до 29 января 1861 года.
Составные топонимы
 Канзас-Сити — ряд топонимов.
  — неинкорпорированная коммуна в Висконсине.

Популярная культура 
 Kansas — американская рок-группа, существующая с 1973 года.
  — альбом (1974) одноимённой группы.
  — американский фильм 1988 года.
  — эпизод 3-го сезона (2014) сериала «Однажды в сказке».

Корабли ВМФ США 
  — канонерская лодка, служившая с 1863 по 1875 год.
 USS Kansas (BB-21) — эскадренный броненосец, служивший с 1907 по 1921 год.

Прочее 
  — малая планета.